Hell’s Half Acre steht für:

 Hell’s Half Acre (Wyoming), Schichtstufe im US-Bundesstaat Wyoming
 Hell’s Half Acre (Idaho), Badlands am Rande der Stadt Idaho Falls
 Hell’s Half Acre (1954), Film von John H. Auer
 Hell’s Half Acre (2006), Film von Sean Tiedeman und Scott Krycia
 Hell’s Half Acre (Roman), Roman von Will Christopher Baer
 Hell’s Half Acre, Ort im Natrona County, Wyoming

Siehe auch:

 Hells Half Acre Creek